Dean Kukan, né le  à Zurich est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 

Il remporte la Coupe Calder 2016 avec les Monsters du lac Érié.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || GCK Lions U20 || Juniors Élites A || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || GCK Lions || LNB || 29 || 0 || 6 || 6 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || GCK Lions U20 || Juniors Élites A || 13 || 1 || 5 || 6 || 12 || 9 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2010-2011 || GCK Lions || LNB || 37 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || ZSC Lions || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || GCK Lions U20 || Juniors Élites A || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2011-2012 || Luleå HF || Elitserien || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Luleå HF U20 || SuperElit || 42 || 5 || 16 || 21 || 8 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2012-2013 || Luleå HF || Elitserien || 16 || 1 || 3 || 4 || 0 || 15 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Luleå HF U20 || SuperElit || 11 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Asplöven HC || Allsvenskan || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 16 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Luleå HF || SHL || 54 || 4 || 8 || 12 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Luleå HF || SHL || 52 || 3 || 10 || 13 || 14 || 9 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Monsters du lac Érié || LAH || 33 || 3 || 10 || 13 || 8 || 17 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 72 || 4 || 25 || 29 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH || 32 || 1 || 14 || 15 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 11 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 25 || 0 || 5 || 5 || 6 || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 33 || 1 || 4 || 5 || 12 || 9 || 0 || 1 || 1 || 7
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 35 || 1 || 4 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus  || LNH ||  || 

| 112 || 2 || 17 || 19 || 30 || 19 || 1 || 1 || 2 || 9 

|2010 ||  Suisse - 18 ans || CM -18 ans || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || 
|-
|2011 ||  Suisse - 18 ans || CM -18 ans || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || 
|-
|2012 ||  Suisse - 20 ans || CM -20 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
|2012 || Luleå HF || Trophée européen || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || Vainqueur
|-
|2013 ||  Suisse - 20 ans || CM -20 ans || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2013 || Luleå HF || Trophée européen || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  du Groupe B
|-
|2014 ||  || CM || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
|2015 || Luleå HF || CHL || 13 || 1 || 2 || 3 || 10 || Vainqueur
|-
|2015 ||  Suisse || CM || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2017 ||  Suisse || CM || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  place
|-
|2018 ||  Suisse || CM || 10 || 1 || 2 || 3 || 0 ||  Médaille d'argent

Palmarès 
Vainqueur de la Ligue des champions en 2015 avec le Luleå HF
Meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions en 2015
Champion de la Coupe Calder avec les Monsters du lac Érié

Sources

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1993
Naissance à Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Luleå HF
Joueur du Asplöven HC
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Champion de la Coupe Calder
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Monsters de Cleveland